Dingledine ist eine in den USA und Kanada gebräuchliche Schreibung des deutschen Familiennamens Dingeldein. Träger sind u. a.:
 
 Paul Stewart Dingledine (1946–2014), kanadischer Diplomat
 Roger Dingledine, US-amerikanischer Ko-Entwickler und Projektleiter des Tor-Netzwerks

Siehe auch:
 Dingeldein
 Dingeldey